Royal Naval College bezeichnet folgende militärische Ausbildungsstätten:

Großbritannien:
 Royal Naval Academy in Portsmouth, von 1806 bis 1837 Royal Naval College genannt
 Old Royal Naval College in Greenwich, London (1873–1998)
 Royal Naval College Osborne in Osborne House, Isle of Wight (1903–1921)
 Britannia Royal Naval College in Dartmouth, Devon (seit 1905)

Commonwealth:
 Royal Naval College of Canada in Halifax, Nova Scotia/Kingston, Ontario/Esquimalt, British Columbia (1911–1922)
 Royal Australian Naval College, HMAS Creswell (seit 1914)
 Royal Canadian Naval College in Victoria, British Columbia (seit 1940)
 Royal New Zealand Naval College (seit 1963)